Километро 9 има више значења:

 Километро 9 (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Километро 9 (Сан Салвадор ел Верде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику